Esistono più comuni francesi con questo nome:

Lachapelle – Lot e Garonna
Lachapelle – Meurthe e Mosella
Lachapelle – Somme
Lachapelle – Tarn e Garonna